Сезон 1977-1978 года стал 61-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли, в третий раз подряд и двадцатый в своей истории, стала команда «Монреаль Канадиенс».

Обзор 
Перед началом сезона Кларенс Кэмпбелл, руководивший НХЛ с 1946 года, ушёл в отставку с должности президента лиги, его преемником стал Джон Зиглер.

Начиная с этого сезона, команды были обязаны помещать фамилии игроков на хоккейных свитерах. Также изменился порядок квалификации команд в плей-офф Кубка Стэнли – две первые команды из каждого дивизиона плюс ещё 4 лучшие команды по очкам.

Регулярный сезон 
«Монреаль» по-прежнему остался сильнейшей командой по итогам регулярного сезона.

Бобби Орр пропустил весь сезон, чтобы дать отдых своему травмированному колену и надеясь вернуться к выступлениям в сезоне 1978–79.

11 декабря 1977 года игрок «Филадельфия Флайерз» Том Блейдон стал первым защитником в истории лиги, который сумел набрать 8 очков в одном матче. Он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в игре против «Кливленд Баронз» (11:1), что составило 25 % от общего количества очков, набранных им в течение всего сезона.
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды 
В этом сезоне Национальная хоккейная лига учредила новый приз – Фрэнк Дж. Селки Трофи, он представляет собой награду, ежегодно вручаемую Ассоциацией журналистов НХЛ лучшему нападающему оборонительного плана. Приз назван именем Фрэнка Дж. Селки, бывшего генерального менеджера «Торонто» и «Монреаля», выигравшего с этими командами девять Кубков Стэнли (6 с «Монреалем», 3 с «Торонто»).

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1977 год в хоккее
1978 год в хоккее